Alexandru Ioan Cuza, principe di Valacchia e Moldavia, poi di Romania

In suo onore, portano questo nome diverse località della Romania:
Cuza Vodă, comune del distretto di Călărași
Cuza Vodă, comune del distretto di Costanza
Cuza Vodă, comune del distretto di Galați